Le sigle NRG peut signifier :

 NRG, format d'image CD propriétaire de Nero AG.
 NRG, sigle anglais utilisé le plus souvent dans l'industrie de l'énergie en raison de sa prononciation très proche du mot anglais energy ; il peut être considéré comme l'équivalent en français du sigle  qui est notamment le nom d'une radio.
 Hi-NRG, musique émergente du new-style disco
 Hard NRG, forme de musique dance
 Nu Nrg, deux DJ's italien
 NRG, nom du site internet du Maariv (journal).
 NRG Esports, une équipe professionnelle de sport électronique.